GWG, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Girls With Girls, une série pornographique lesbienne américaine ;
 , un genre cinématographique de films d'actions ;
 Goodwill Games, une rencontre sportive internationale créée en 1986 en marge des Jeux olympiques ;
 , une marque vestimentaire canadienne fondée en 1911.